La 2. Bundesliga 2012-2013 est la  de la 2. Bundesliga, la deuxième division allemande de football.

Dix-huit équipes participent à ce championnat qui se déroule sur 34 journées. À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont promus en 1. Bundesliga tandis que l'équipe finissant à la  dispute un barrage de promotion/relégation contre le  de 1. Bundesliga pour tenter de les accompagner. À l'inverse, les équipes classées aux deux dernières places à la fin de la saison sont reléguées en 3. Liga alors que l'équipe classée  affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga dans un barrage pour essayer de se maintenir.

Participants 

Légende des couleurs

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

 
|
|width=50%|

|}

Barrages de promotion/relégation 

À la fin de la saison, le  de 1. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, promotion-relégation.

À la fin de la saison, le  de 2. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga pour une double confrontation aller/retour, promotion-relégation.

Bilan de la saison

Voir aussi

Liens internes 

Championnat d'Allemagne de football D2

Liens externes 
  Site de la Fédération allemande de football
 / Site de la 2. Bundesliga

2012-2013
Football M2
Allemagne M2
Championnat M2